Kosów peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
 Kosów, village du powiat de Kutno
 Kosów, village du powiat de Piotrków

dans la voïvodie de Mazovie
 Kosów, village du powiat de Piaseczno
 Kosów, village du powiat de Radom